Gminy w USA:
 Timber Creek (ang. Timber Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Timber Creek (ang. Timber Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
Australia
 Timber Creek – miejscowość na obszarze Terytorium Północnego